Mostorpagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mostorpagölen (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (6,99 ha)
Mostorpagölen (Höreda socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (4,63 ha)
Mostorpagöl (Norra Sandsjö socken, Småland), sjö i Nässjö kommun,  (5,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn